LPO () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 712 амінокислот, а молекулярна маса — 80 288.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, пероксидаз, антимікробних білків, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як перекис водню, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію, іоном заліза, гемом. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Пероксидази